Сан Хуан има више значења:
 Сан Хуан
 Округ Сан Хуан (Јута)
 Округ Сан Хуан (Вашингтон)
 Округ Сан Хуан (Колорадо)
 Округ Сан Хуан (Нови Мексико)
 Сан Хуан (округ Стар, Тексас)
 Сан Хуан (Тексас)
 Сан Хуан (Нови Мексико)